Al Jubayhah är en departementshuvudort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Amman, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Amman. Al Jubayhah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Al Jubayhah är kuperad norrut, men söderut är den platt. Al Jubayhah ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Al Jubayhah. Runt Al Jubayhah är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Amman,  km sydost om Al Jubayhah. Runt Al Jubayhah är det i huvudsak tätbebyggt.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Amman (guvernement)